Новознаменский — название населённых пунктов в России:
 Новознаменский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Новознаменский — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Новознаменский —  жилой район (микрорайон) в составе Карасунского внутригородского округа города Краснодара в Краснодарском крае.